Международный стандарт ISO 233 определяет систему транслитерации арабского алфавита посредством латиницы.

Издание 1984 года 

В следующей таблице приводится передача согласных букв арабского языка.

Внешние ссылки 
 Transliteration of Arabic

См. также 
 Передача арабского письма латиницей
 Арабско-русская практическая транскрипция

Алфавиты
233
233